Thus Spoke Kishibe Rohan (2020–2021)

Thus Spoke Kishibe Rohan (), в Японии известна как  — серия ваншотов манги, созданная Хирохико Араки и является спин-оффом франшизы JoJo's Bizarre Adventure, где главным героем выступает Рохан Кисибэ, один из второстепенных персонажей из манги Diamond Is Unbreakable, четвёртой части манги JoJo, и вымышленный мангака, путешествующий по всему миру, чтобы изучать истории людей.

Манга публиковалась издательством Shueisha начиная с серии Episode 16: At a Confessional в 1997 году, опубликованной журналом Weekly Shōnen Jump; следующие серии затем появлялись в журналах Jump Square, Shōnen Jump+ и Bessatsu Margaret. Изначально по задумке Араки, манга должна была стать полноценной и самостоятельной. Первый том вышел в 2013 году, где были собраны четыре первые серии и занял 68 место в списке манги-бестселлера в Японии, а также получил тёплые отзывы критиков. Также по мотивам манги студией David Production была выпущена OVA-адаптация с 2017 по 2020 год. Адаптация в виде телесериала была выпущена на телеканале NHK General TV в декабре 2020 года.

Сюжет 
Главным героем истории становится Рохан Кисибэ, один из второстепенных персонажей из манги Diamond Is Unbreakable, четвёртой части манги JoJo. Он является мангакой и для достижения большего реализма в своих работах, путешествует по всему миру и вдохновляется жизнями людей. В этом ему также помогают способности его стенда по имени Heaven’s Door, с помощью которого, Рохан способен временно превращать цель в «живую автобиографию», чтобы прочитать его историю прошлого, предпочтения и страхи.

Серии

Создание и выпуск 
Манга Thus Spoke Kishibe Rohan создавалась Хирохико Араки в эпизодическом формате. Первая серия — Episode 16: At a Confessional была опубликованная издательством Shueisha в журнале Weekly Shōnen Jump 7 июля 2007 года, в издании #30/1997. Изначально издание попросило Араки создать полноценную и независимую мангу от вселенной JoJo’s Bizarre Adventure, однако Араки нашёл слишком заманчивым работать над данным проектом, так как ему пришлось бы делать это в ущерб развитии основной франшизы. Новые серии манги публиковались в других журналах издательства Shueisha — Weekly Shōnen Jump, Jump Square, Shōnen Jump+ и Bessatsu Margaret. Серия манги, публикованная в веб-журнале Shōnen Jump+ под названием Mochizuki Family Moon Viewing была частью запуска линии манги и доступна для бесплатного чтения на сайте.

Первый коллекционный том под названием Under Execution Under Jailbreak и состоящий из ваншотов Араки, был опубликован в 1999 году в Японии, том включал также три других независимых ваншота того же автора. Первый же коллекционный том, полностью посвящённый серии манги и Рохане Кисибэ под названием Thus Spoke Kishibe Rohan, был выпущен в Японии 19 ноября 2013 года. Том включал в себя 5 историй о приключениях мангаки — At a Confessional, Mutsu-kabe Hill, Millionaire Village, Poaching Seashore, и независимая история Rohan Kishibe Goes to Gucci. Коллекционный том публиковался в Италии журналом Star Comics 8 января 2015 года под названием Così parlò Rohan Kishibe, а также во Франции журналом Tonkam в апреле 2016 года.

Восприятие и критика 
Коллекционный том с его проданными 278,268 копиями, занял третье место в первую неделю продаж в Японии после 81 тома Detective Conan и 7 тома Terra Formars. Через 4 недели после выпуска, всего было продано 422,994 копий манги и тому удавалось оставаться в списке 50 томов-бестселлеров в Японии., по состоянию на май 2015 года, всего было продано 526,719 копий, в ноябре это было уже 553,380 копий, а том занял 68 место в списке бестселлеров.

Манга получила положительные отзывы от критиков. Мария Антоньетта из MangaForever отметила, что несмотря на короткий формат истории, Араки удалось передать глубину и весь спектр драматических оттенков истории, типичных для его длинных серий манги. Такато из журнала Manga-News также отметил, что автору удалось передать истории свою сущность, глубокую атмосферу и мир, как и его оригинальным произведениям даже не смотря на то, что это короткие и не зависимые истории, они не ощущаются, как просто спин-оффы. Эркаель, другой критик журнала Manga-News также похвалил историю, отметив, что она несомненно удовлетворит фанатов Jojo и привлечёт новых, хотя её атмосфера отлучается от основных серий франшизы прежде всего наличием элементом хоррора и высокой напряжённостью сюжета. Николай Шутов из сайта kg-portal отдельно похвалил персонажа Рохана Кисибэ, заметив, что «это невероятно спесивый и эксцентричный тип, гордо бредущий по линии, разделяющей образы засранца и героя» и наблюдать за его похождениями было интереснее, чем за главными героями из Diamond Is Unbreakable.

OVA 
Студия David Production решила выпустить аниме-экранизацию манги Episode 5: Millionaire Village в формате OVA-серии. Директором выступил Тосиюки Като, ассистентом — Ясуфуми Соэдзима, дизайнером персонажей — Сюньити Исимото, а дизайнером стендов — Кэнта Миуро. OVA-серия доступна в качестве бонусного DVD издания для тех, что заказал коллекцию из 13 DVD, охватывающих аниме-сериал, созданный по мотивам манги Diamond Is Unbreakable. В OVA-серии используется иная цветовая гамма, чем в Diamond Is Unbreakable, чтобы лучше передать атмосферу хоррора, а также там присутствуют отсылки к известным телевизионным шоу «Сумеречная зона» (1959) и «Твин Пикс» (1990) для передачи атмосферы ностальгии. Второй эпизод OVA той же студии и сотрудников, адаптированный Episode 2: Mutsu-kabe Hill, был выпущен на DVD 19 июля 2018 года в комплекте с предзаказами ограниченного тиража второго тома манги. Сингл, содержащий начальную и конечную темы, был выпущен в тот же день, что и второй эпизод OVA. Два новых эпизода OVA Episode 16: At a Confessional и Episode 9: The Run, были показаны в кинотеатрах в девяти городах Японии, начиная с 8 декабря 2019 года, и были выпущены на DVD и Blu-Ray в 25 марта 2020.

На фестивале аниме Netflix в конце октября 2020 года компания приобрела права на потоковую передачу OVA для выпуска в 2021 году. В январе 2021 года Netflix объявил, что премьера состоится 18 февраля.

Телесериал 
Две истории из манги (Деревня миллионеров и DNA) и одна история из сборника рассказов получили адаптацию. Сериал транслировался на NHK General TV и NHK BS4K 28, 29 и 30 декабря с 10: 00 до 10:49 вечера в Японии. 8 августа 2021 года телеканал NHK объявил, что у сериала будут три новых эпизода, которые выйдут в эфир в декабре 2021 года.

Примечания

Комментарии 

 «Mochizuki Family Moon Viewing: Thus Spoke Kishibe Rohan Episode 4»
 Official website for the original video animation

JoJo’s Bizarre Adventure
David Production